Ларга има више значења:

 Ларга (Бакау), насеље у округу Бакау у Румунији
 Ларга (Горж), насеље у округу Горж у Румунији
 Ларга (Марамуреш), насеље у округу Марамуреш у Румунији
 Ларга (Гургиу), насеље у округу Муреш у Румунији
 Ларга (Сармашу), насеље у округу Муреш у Румунији